

Geografie
Arnold (Californië), een plaats in Calaveras County in de VS
Arnold (Maryland), een plaats in Anne Arundel County in de VS
Arnold (Minnesota), een plaats in St. Louis County in de VS
Arnold (Missouri), een plaats in Jefferson County in de VS
Arnold (Nebraska), een plaats in Custer County in de VS
Arnold (Pennsylvania), een plaats in Westmoreland County in de VS
Arnold (Engeland), een plaats in Engeland
Arnold (Nieuw-Zeeland), een rivier in Nieuw-Zeeland

Personen
Arnoldus (voornaam), een jongensnaam
Arnout of Arnoud, een jongensnaam

Personen 
Familienaam
 Clemens Arnold (1978), Duits hockeyer 
 Eddy Arnold (1918-2008), Amerikaans zanger 
 Engelbert Arnold (1856-1911), Zwitsers elektro-ingenieur
 Malcolm Arnold, Brits componist
 Marie Gebhard Arnold (1921-2013), Zwitserse onderwijzeres, schrijfster en dichteres
 Sophie Arnold-Zurbrügg (1856-1939), Zwitserse arbeidersactiviste, feministe en politica
 Vladimir Arnold, Russisch wiskundige

Voornaam
 Arnold Delsupexhe (1869-1878), Belgisch violist
 Arnold van Soissons, 11e en 12e eeuw, stichter van de Abdij van Oudenburg
 Arnold von Bruck, 16e-eeuws componist

Bisschoppen 
 Arnold I  (ca. 1100-1151), aartsbisschop van Keulen (1137-1151)
 Arnold I, bisschop van Utrecht (1196-1197)
 Arnold van Horne (bisschop) (1339-1389), bisschop van Utrecht (1371-1378) en Luik (1378-1389)

Graven 
 Arnold I van Chiny (-1106), graaf van Chiny (1066-1106)
 Arnoud I van Kleef (-1147), graaf van Kleef (1119-1147)
 Arnold I van Loon, graaf van Loon (1078-1126)
 Arnold I van Laurenburg, graaf van Laurenburg (1124-1148)
 Arnoud II van Angoulême (-998), graaf van Angoulême (975-998)
 Arnold II van Bentheim-Steinfurt (1498-1544), graaf van Bentheim, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg (1530-1544)
 Arnoud II van Guînes, graaf van Guînes (1205-1220)
 Arnoud II van Kleef (-1201), graaf van Kleef (1198-1201)
 Arnold II van Laurenburg (-1158/59), graaf van Laurenburg (1151–1158)
 Arnold II van Loon (-ca.1138), graaf van Loon
 Arnold IV van Loon (-1273), graaf van Loon (1223-1273)
 Arnold van Rummen (-1373), graaf van Chiny (1362-1366)

Arnoldo
Arnoldo Alemán, Nicaraguaans politicus
Arnoldo Iguarán, Colombiaans voetballer
Arnoldo Martínez Verdugo, Mexicaans politicus

Arnoldus
Arnoldus van Torroja, 12e-eeuws Tempelier
Arnoldus de Lantins, 15e-eeuws componist
Arnoldus Arlenius, 16e-eeuws humanist
Arnoldus Montanus, 17e-eeuws historicus
Arnoldus Anthonius van Berenbroeck, 18e-eeuws politicus
Arnoldus Bakers, 18e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus Zeegers (1731), burgemeester van Eindhoven 1731-1732.
Arnoldus Zeegers (1775/1792), burgemeester van Eindhoven 1775-1776 en 1792-1793.
Arnoldus Croiset, 18e/19e-eeuws Nederlands militair
Arnoldus de Raeff, 18e/19e-eeuws jurist
Arnoldus van de Moosdijk, 18e/19e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus van Baar, 18e/19e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus Brocx, 19e-eeuws politicus
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel, 19e/20e-eeuws politicus
Arno Kuijlaars, 20e-eeuws Nederlands wiskundige
Henri Arnoldus, 20e-eeuws schrijver van kinderboeken
Arnold Meijer, 20e-eeuws fascist

Arnulf
 Arnulf (aartsbisschop van Reims) (voor 967-1021)
 Arnulf I van Beieren (?-937), 'de Boze', hertog van Beieren van 907-937
 Arnulf I van Vlaanderen (889-965), 'de Grote', graaf van Vlaanderen van 918 tot 965
 Arnulf II van Vlaanderen (960/1–988), graaf van Vlaanderen van 965 tot 988
 Arnulf III van Vlaanderen (ca. 1055-1071), 'de Ongelukkige', graaf van Vlaanderen en Henegouwen van 1070 tot 1071
 Arnulf van Beieren (1852-1907), Duitse prins
 Arnulf van Gent (951-993), graaf in Friesland
 Arnulf van Karinthië (ca. 850-899), koning van Oost-Francië en Lotharingen
 Arnulf van Metz (582-640), bisschop van metz van 613-640

Overig
Arnold (modelspoor), een fabrikant van modeltreinen
Arnold Arboretum
Hey Arnold!, een Amerikaanse animatieserie